Ákos es un nombre propio masculino de origen húngaro, cuyo significado es "halcón blanco" y posee raíces túrquicas antiguas. El nombre fue popular entre cumanos en la Edad Media en Hungría, y surgió como apellido entre familias nobles húngaras de los primeros siglos. Posteriormente avanzada la Edad Media otras naciones han intentado identificarlo con el nombre "Acacio", pero ambos no guardan relación el uno con el otro. Desde la segunda mitad del  se ha vuelto un nombre de gran popularidad en Hungría.

Monarcas 
 Áko Barcsay , noble húngaro, Príncipe de Transilvania (1658-1660).

Otros personajes relevantes 
Ákos, jefe cumano del  vencido por el rey San Ladislao I de Hungría.
Ákos, clérigo húngaro, redactor de crónicas históricas del .
 Ákos Buzsáky, futbolista húngaro.
 Ákos Császár, matemático húngaro, especializado en Topología general y Análisis real.

Nombres húngaros